De LEN Cup is een Europees waterpolotoernooi, georganiseerd door de Ligue Européenne de Natation. De cup is speciaal voor de clubs die de LEN Euroleague niet gehaald hebben. In 1992 vond de eerste editie voor mannen plaats. Zeven jaar later kregen ook de vrouwen een eigen cup.

De Cup staat tegenwoordig bekend als LEN Trophy

Winnaars heren

Winnaars dames

Waterpolowedstrijd